Layes ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Layes (* 1966), deutscher Sachbuchautor
 Luitpold Layes (1899–1994), deutscher römisch-katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Lajes